Mandela (Laci), municipi de la ciutat metropolitana de Roma, a la regió italiana del Laci
 Nelson Mandela (Umtata, 1918 - Johannesburg, 2013), polític sud-africà, líders de la lluita contra l'apartheid i president de la República de Sud-àfrica (1994 - 1999)  
 Efecte Mandela, fenomen de confabulació compartida per diverses persones
 Winnie Madikizela-Mandela (Bizana, 1936 – Johannesburg, 2018), política sud-africana
 Zindzi Mandela (Soweto, 1960 - Johannesburg, 2020)